Alphonse Ariëns est un prêtre néerlandais (Utrecht,  – Amersfoort, ) ;
 Arianisme, hérésie chrétienne ;
 Ariens, entreprise américaine.